I-93 (Interstate 93) — межштатная автомагистраль в Соединённых Штатах Америки, длиной 189,95 мили (305,69 км). Проходит по территории трёх штатов.

Маршрут магистрали

Массачусетс 
Межштатная автомагистраль 93 начинается на развязке 12 магистрали 95. I-95 затем направляется на северо-запад, а I-93 — на юго-запад, проходя через южные пригороды Бостона. Немного южнее центра Бостона располагается развязка I-93 и I-90. Затем I-93 пересекает реку Чарльз под землёй. Затем магистраль 93 направляется на север и снова пересекает I-95. Далее на север I-93 пересекает I-495.

Нью-Гэмпшир 
По территории Нью-Гэмпшира I-93 проходит немного более 210 км. Магистраль пересекает границу с Массачусетсом в городе Сэйлем. Затем I-93 пересекает реку Мерримак и проходит через столицу Нью-Гэмпшира — Конкорд. В Конкорде от I-93 отходит вспомогательная магистраль I-393, направляющаяся на восток. I-93 продолжает идти на север и проходит через Парк штата Франкония-Нотч. Последний город, через который проходит магистраль — Литлтон.

Вермонт 
В Вермонте располагается лишь одна развязка I-93 — с I-91. Расположена она в городе Сент-Джонсбери. I-91 затем направляется в сторону границы с Канадой.

Основные развязки 
  I-90, Бостон
   I-95 / Route 128, Рединг
  I-495, Эндовер
   I-293 / NH 101, Манчестер
  I-293, Хуксет
  I-89, Боу
    I-89 / US 4 / US 202, Конкорд

Вспомогательные трассы

Ссылки 
 

Межштатные магистрали США
Дороги Вермонта
Дороги Нью-Гэмпшира
Дороги Массачусетса